Микетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Микетти, Габриэла — государственный и политический деятель Аргентины.
 Микетти, Николо (7 декабря 1675, Рим — 12 ноября 1759) — итальянский архитектор, работавший в Риме и Санкт-Петербурге.

Другое 
 Обитель Микетти — здание бывшего монастыря Санта-Мария-дель-Джезу, принадлежавшее ордену францисканцев.